Rison ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rison (Arkansas)
 Rison (Maryland)
 Rison Township (Cleveland County, Arkansas)